Статус 100-летнего плана () — это статус, присваиваемый японским футбольным клубам, не входящим в профессиональную лигу. Претендент на получение статуса должен иметь намерение стать профессиональным клубом и вступить в профессиональную лигу, которая объединяет три верхних уровня пирамиды японского клубного футбола. Обычно клубы четвертого уровня — японской футбольной лиги JFL, которая является высшим уровнем для любительских клубов — претендуют на статус, однако он открыт для всех любительских клубов вплоть до команд лиг префектур. Заявки рассматриваются и проверяются комитетом, сформированным лигой. С сезона 2014 года ассоциированное членство в профессиональной лиге является основным критерием для выхода в третий дивизион J3. Система позволяет Лиге выявлять такие клубы, предоставлять необходимые ресурсы/консультации, чтобы помочь в переходе от любительского к профессиональному статусу.

Формирование системы ассоциированного членства

1993—1998 
Первоначально, в 1993 году, когда профессиональная лига была сформирована с десятью клубами, её намерение состояло в том, чтобы сохранить это количество в течение, по крайней мере, двух-трех лет. А затем постепенно увеличить список до 16, добавляя по одной-две команды в сезон. Однако Джей-лига недооценила потребности времени: слишком много клубов стремилось играть в высшей лиге страны и иметь профессиональный статус. В итоге, лига ввела систему ассоциированного членства для клубов тогдашней Японской футбольной Лиги — JFL, являвшуюся вторым по уровню дивизионом страны. Так же, как и сейчас, ассоциированным клубам, занимавшим первые два места во втором дивизионе, было разрешено участвовать в следующем сезоне Первого дивизиона Джей-лиги — J1, в том случае, если они успешно прошли финальную проверку Джей-лиги. Ассоциированные члены также имели право участвовать в играх Кубка Yamazaki Nabisco, позже ставшего Кубком Джей-лиги и матчах молодежной Лиги.

Эта система была отменена в 1998 году с созданием второго дивизиона Джей-лиги — J2 и роспуском JFL. Три оставшихся ассоциированных члена были приняты в J2, а Хонда решила сохранить любительский статус и присоединилась к новой преобразованной JFL.

2006—2013 
С учреждением в 1999 году второго дивизиона J2 Джей-лига расширилась, и могла принимать новых членов из новой созданной японской футбольной Лиги. В первые семь лет их совместного существования каждый клуб, подавший заявку на членство, был индивидуально рассмотрен лигой. Так, пять команд были повышены в классе, но поскольку число претендентов со временем только увеличивалось, в октябре 2005 года Японская футбольная ассоциация инициировала создание новой системы членства, чтобы дать стимул любительским клубам получить прочную экономическую и деловую основу, необходимую для получения членства в Джей-лиге.

Критерии для такого членства были разработаны совместным комитетом Японской футбольной ассоциации и Джей-лиги в начале 2006 года. Они охватывали различные аспекты развития клуба, с особым акцентом на организацию стабильности, адекватной инфраструктуры и поддержку со стороны местных органов власти, спонсоров и сообщества. В отличие от предыдущей системы, это членство было нацелено не только на клубы JFL, но и на все любительские клубы в футбольной пирамиде, включая региональные и Префектурные Лиги.

Ниже приведен список критериев для ассоциированного членства в их последней редакции по состоянию на 1 сентября 2012 года.
Клубная организация
 Должен быть зарегистрирован как общественная организация или независимая общественная организация, посвященная исключительно футболу
 Университетские команды и команды компаний не могут быть профессиональными клубами
 По крайней мере половина акций организации должна принадлежать физическим или юридическим лицам с гражданством Японии
 Необходимо иметь в штате организации не менее трех административных работников, один из которых должен быть на руководящей должности
 Необходимо осуществлять надлежащую систему оплаты труда в соответствии с японским законодательством
 Ежегодно необходимо проходить налоговую проверку
 Организация должна быть финансово обеспечена
 (Примечание: Джей-лига рекомендует иметь капитал в ¥1,5 миллиона для выхода в J2 и 5 миллионов к концу третьего года выступлений в J2)
 Необходимо заручиться спонсорской поддержкой в размере не менее ¥1 миллиона
Родной город
 Должен быть одобрен футбольной ассоциацией префектуры
 Должен быть одобрен правительством этого города в письменной форме
Домашняя арена/Тренировочная база
 Должен иметь вместимость не менее 10 000 человек и естественное покрытие (если этот критерий отсутствует, у клуба должны быть планы по строительству стадиона с этими минимальными требованиями)
 Должен быть расположен в предполагаемом родном городе
 Должен иметь места для прессы и конференц-зал для предматчевых и послематчевых пресс-конференций
 Должна быть обеспечена безопасность тренировок в пределах родного города
Другие
 В настоящее время клуб должен выступать в JFL, региональной или префектурной лиге
 Клуб должен стремиться к вступлению в Джей-лиге
 Клуб должен иметь план развития системы молодёжи

Эта система ассоциированного членства просуществовала восемь лет и пришла к своему логическому завершению после того, как число клубов дивизиона J2 достигло 22 (первоначальная цель) в сезоне 2012 года. В следующем году была создана лига J3, в которую вошло большинство оставшихся ассоциированных членов.

С 2006 года 29 клубов подали заявки на получение статуса ассоциированного членства в Джей-лиге и 25 получили его. Хотя от многих клубов требовали больше одной заявки. Из тех 25, которые получили статус, 11 были повышены до лиги J2; еще 9 были приняты в лигу J3 в 2013 году; и 5 оставшихся членов (наряду с тремя ожидающими рассмотрения заявками) получили новый статус 100-летнего плана в 2014 году. В таблице ниже приводится краткая история заявок на ассоциированное членство и выходы в дивизионы Джей-лиги. 
 <span style="background-color: #D3D3D3">Серым цветом указаны клубы, заявки которых были отклонены
 <span style="background-color: #C3FFA6">Светло-зелёным цветом указаны клубы, заявки которых были преобразованы в новый формат статуса 100-летнего плана в 2014 году

* В списке указана лига, в которой клуб участвовал на момент подачи заявки, не обязательно та, в которой он в настоящее время состоит.

Статус 100-летнего плана (с 2014 года) 
В течение короткого времени после создания дивизиона J3 в 2014 году, состоящим в нём клубам Джей-лига присваивала статус «ассоциированных членов», а не «полноправных членов», как клубам дивизионов J1 и J2. Во избежание путаницы с системой ассоциированного членства для будущих участников было решено изменить название на статус «100-летнего плана».

Критерии 
Критерии для получения статуса 100-летнего плана в значительной степени аналогичны критериям для ассоциированных членов, хотя они, менее строгие из-за более мягких правил участия в J3 по сравнению с J2. Ниже приведены критерии для сезона 2014 года.

Клубная организация
 Должен быть зарегистрирован как общественная организация или независимая общественная организация, посвященная исключительно футболу, и существующая в этом статусе не менее года
 Большая часть акций организации должна принадлежать физическим или юридическим лицам с гражданством Японии
 Необходимо иметь в штате организации не менее четырех административных работников, один из которых должен быть на руководящей должности
 Необходимо осуществлять надлежащую систему оплаты труда в соответствии с японским законодательством
 Должен осуществлять надлежащее финансовое управление и проводить ежегодный налоговый аудит
 Должен обладать интеллектуальными правами на название клуба, логотип и все связанные с ним товарные знаки
Родной город и стадион/тренировочная база
 Должен быть одобрен соответствующей футбольной ассоциацией префектуры
 Должен быть одобрен правительством этого города в письменной форме
 Домашний стадион должен быть расположен в предполагаемом родном городе
 Необходимо обеспечение безопасности объектов тренировочной базы в пределах предлагаемого родного города
Другие
 В настоящее время должен играть в JFL, региональной или префектурной лиге
 Должен стремиться к возможному вступлению в Джей-лигу
 Должен иметь функционирующую футбольную школу/молодёжную систему, существующую не менее одного года

Критерии для выхода в дивизион J3 
Не только статус 100-летнего плана является необходимым условием для участия в дивизионе J3, но и дополнительные требования, которые должен соблюдать клуб, чтобы получить лицензию для выступления в J3.
 Наличие статуса 100-летнего плана
 Наличие стадиона, соответствующего стандартам J3 (вместимость 5000 или выше) и прошедшего инспекцию лиги
 Прохождения экзамена на получение лицензии для выступления в дивизионе J3
 Средняя посещаемость домашних игр должна быть не ниже 2000 зрителей, при этом достижение отметки в 3000 осуществляется со значительными усилиями 
 Наличие годового дохода не менее ¥150 миллионов, без чрезмерных долгов

История заявок 
 <span style="background-color: #99FF66">Зелёным цветом обозначены клубы, ставшие участниками Джей-лиги
 <span style="background-color: #FFD700">Жёлтым цветом обозначены текущие члены
 <span style="background-color: #D3D3D3">Серым цветом обозначены клубы, заявки которых были отклонены
 Белым цветом обозначены клубы, ожидающие решения

* В списке указана лига, в которой клуб участвовал на момент подачи заявки, не обязательно та, в которой он в настоящее время состоит.

Нынешние члены
 F.C. Imabari (JFL)
 Nara Club (JFL)
 ReinMeer Aomori FC (JFL)
 Tegevajaro Miyazaki (JFL)
 Тотиги Сити Региональная лига Канто D1
 Tokyo Musashino City (JFL)
 Tonan Maebashi Региональная лига Канто D2

Бывшие члены
 Azul Claro Numazu (JFL)
 Kagoshima United (JFL)
 Ренофа Ямагути (JFL)
 Vanraure Hachinohe (JFL)

Примечания 

Футбол в Японии